Narborough kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Narborough, Norfolk, ort i England, 
 Narborough, Leicestershire, ort i England,